Keep The Faith es el quinto álbum de estudio de Bon Jovi. Fue lanzado al mercado por Mercury Records el 3 de noviembre de 1992. El álbum fue el último que se grabó con el bajista original Alec John Such, después de su retirada del grupo en 1994. Además, fue el primero de sus álbumes desde 7800° Fahrenheit en no ser producido por Bruce Fairbairn. Keep The Faith fue producido por Bob Rock y grabado en Little Mountain Sound Studios en Vancouver, Canadá. El álbum representó el comienzo de un nuevo estilo musical para la banda, que supuso un cambio radical en su imagen y sonido, alejándose del estilo glam metal que los caracterizó durante la década de los ochenta y adoptando un hard rock más moderno, pero a la vez con raíces setenteras, inspirándose en bandas y artistas como Aerosmith, The Rolling Stones o Bruce Springsteen. Además, los temas «Save A Prayer» y «Prostitute» se acercaron mucho al sonido grunge, si bien solamente el primero fue utilizado como tema extra en la edición japonesa. Fue incluido en la posición #21 de los 100 álbumes que debes escuchar antes de morir, de la revista Kerrang!, y en la lista de los 200 álbumes más grandes de los 90's de las revistas Classic Rock y Metal Hammer.

Recepción Comercial
En los Estados Unidos, Keep The Faith debutó en el quinto puesto de la lista Billboard 200 en la semana del 21 de noviembre de 1992. El álbum permaneció 46 semanas dentro del conteo estadounidense. De acuerdo con Nielsen SoundScan, el álbum ha vendido 1.591.000 copias en los Estados Unidos hasta 2009. El 19 de octubre de 1994, Keep The Faith recibió la certificación doble platino por la Recording Industry Association of America (RIAA) por envíos de 2.000.000 de copias en los Estados Unidos. A nivel mundial, Keep the Faith ha vendido más de 12 millones de copias en todo el mundo, además ha sido no.1 en las listas de Reino Unido, Australia y Finlandia, y llegó al Top-5 en Estados Unidos, Japón, Alemania, Suecia, Austria, Países Bajos, Suiza y Hungría. En total ha conseguido 21 discos de platino.

Lista de canciones

Lados B y canciones no incluidas

Créditos 

Músicos
 Jon Bon Jovi: voz
 Richie Sambora: Guitarra y coros
 David Bryan: teclado y coros
 Tico Torres: batería
 Alec John Such: bajo y coros

Ingeniería y producción
 Productor: Bob Rock
 Ingeniería de sonido: Randy Staub
 Asistencia de ingeniería de sonido: Brian Dobbs y Darren Grahn
 Ingeniero adicional: Obie O'Brien
 Mezcla: Bob Rock y Randy Staub
 Asistencia de mezcla: Ed Korengo, Greg Goldman y Jim Lavinski
 Remasterización digital: George Marino

Imagen y diseño
 Dirección artística: Margery Greenspan
 Diseño del álbum: Phil Yarnall y Patricia Lie
 Fotografía: Anton Corbijn
 Fotografía adicional: Caroline Greyshock

Estética
 Estilista: Lynne Bugai
 Peluquería y maquillaje: Helena y Robert Occhipinti

Posicionamiento en listas

Listas semanales

Listas anuales

Listas por década

Certificaciones

Véase también 
 Anexo:Discografía de Bon Jovi
 Anexo:Premios y nominaciones de Bon Jovi

Referencias

Álbumes de Bon Jovi
Álbumes de 1992
Álbumes producidos por Bob Rock
Álbumes de Mercury Records
Álbumes número uno en Reino Unido